Untergschwendt steht für:

 Untergschwendt (Gemeinde Haibach), Ortschaft in der Gemeinde Haibach ob der Donau, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Untergschwendt (Gemeinde Waizenkirchen), Ortschaft und Katastralgemeinde in der Marktgemeinde Waizenkirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich